Osoby o tym nazwisku:
 Akiko Iwasaki – amerykańska immunolog 
 Kunihiro Iwasaki –  japoński pływak, olimpijczyk
 Kyōko Iwasaki – japońska pływaczka, olimpijka
 Mineko Iwasaki – japońska gejsza
 Yatarō Iwasaki – japoński finansista i transportowiec

Inne:
 (7122) Iwasaki – planetoida z pasa głównego asteroid